Hatsik – comune dell'Armenia, della provincia di Armavir
Hatsik – comune dell'Armenia, della provincia di Shirak